Пе́ла () — ном в Греции, в регионе Центральная Македония. На севере граничит с Северной Македонией, на востоке — с номом Килкис, на юго-востоке — с номом Салоники, на юге — с номами Иматия и Козани, на западе — с номом Флорина. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 2505,774 квадратного километра. Плотность 57 человек на квадратный километр. Административный центр — Эдеса. По программе Калликратиса 31 декабря 2010 года значительное число общин и димов (муниципалитетов) было упразднено посредством объединений.

Административное деление 

Ном Пела делился на 11 общин (димов).

Население

Примечания 

Центральная Македония